EXQI Лига 2010/2011 годов () — 94-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 18 августа 2010 года и закончится мая 2011 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Дополнительный матч

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2010/2011
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2010 году
Спорт в Бельгии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011